

Astronomia 
 1852 Carpenter – asteroide della fascia principale
 Carpenter – cratere lunare

Geografia 
Antartide
 Carpenter – isola della Terra di Ellsworth
Stati Uniti d'America
 Carpenter – città della contea di Mitchell, Iowa
 Carpenter – comunità non incorporata della contea di Bernalillo, Nuovo Messico

Persone 

 Connie Carpenter – ex ciclista su strada, pistard ed ex pattinatrice di velocità su ghiaccio statunitense

Altro 
 Carpenter – azienda statunitense produttrice di scuolabus dal 1918 al 2001.
 Julia Carpenter – personaggio dei fumetti

Pagine correlate 
 James Carpenter
 The Carpenter
 William Carpenter